Дворец:
 Дворец — тип здания, большое здание, обычно выделяющееся своей архитектурой и богатством его отделки.
 «Дворец» — корейский телевизионный сериал.
 Дворец — часть доски сянци, из которой не могут выходить король и советники.

Топоним

Белоруссия 
 Дворец — деревня, Верховичский сельсовет Каменецкого района Брестской области.
 Дворец — деревня, Дворецкий сельсовет Лунинецкого района Брестской области.
 Дворец — хутор, Зябковский сельсовет Глубокского района Витебской области.
 Дворец — деревня, Бабыничский сельсовет Полоцкого района Витебской области.
 Дворец — деревня, Немойтовский сельсовет Сенненского района Витебской области.
 Дворец — деревня, Проземлянский сельсовет Чашникского района Витебской области.
 Дворец — деревня, Холмечский сельсовет Речицкого района Гомельской области.
 Дворец — деревня, Дворецкий сельсовет Рогачёвского района Гомельской области.
 Дворец — деревня, Дворецкий сельсовет Дятловского района Гродненской области.
 Дворец — деревня, Ижский сельсовет Вилейского района Минской области.
 Дворец — деревня, Ильянский сельсовет Вилейского района Минской области.
 Дворец — деревня, Хотенчицкий сельсовет Вилейского района Минской области.
 Дворец — деревня, Яршевичский сельсовет Воложинского района Минской области.
 Дворец — посёлок, Малогородятичский сельсовет Любанского района Минской области.
 Дворец — деревня, Луговослободской сельсовет Минского района Минской области.
 Дворец — деревня, Заволочицкий сельсовет Глусского района Могилёвской области.

Россия 
 Дворец — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дворец — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Дворец — село в Кежемском районе Красноярского края.
 Дворец — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Дворец — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Дворец — село в Очёрском районе Пермского края.
 Дворец — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Дворец — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Дворец — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Дворец — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Дворец — село, Житомирский район, Житомирская область.
 Дворец — село, Сарненский район, Ровненская область.
 Дворец — село, Кременецкий район, Тернопольская область.
 Дворец — село, Изяславский район, Хмельницкая область.

См. также 
 Старый Дворец